Корочкин — фамилия; имеет женскую форму Корочкина.
 Корочкин, Александр Алексеевич (1901—1982) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Корочкин, Алексей Тимофеевич (1932—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Корочкин, Василий Семёнович (более известен под фамилией Сварог; 1883—1946) — русский и советский художник.
 Корочкин, Виктор Викторович (1965—2020) — советский и российский регбист и тренер.
 Корочкин, Владимир Фёдорович (1927—2003) — советский военачальник, «Заслуженный военный летчик СССР», генерал-полковник авиации (1979).
 Корочкин, Владислав Леонтьевич (род. 1963) — российский предприниматель и общественный деятель, первый вице-президент (с 2002) общероссийской общественной организации «Опора России».
 Корочкин, Леонид Иванович (1935—2006) — генетик и эмбриолог, член-корреспондент Российской академии наук
 Корочкин, Пётр Георгиевич (1920—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, командир артиллерийского дивизиона, гвардии капитан, Герой Советского Союза.